7, een jaartal
 7 (getal), een natuurlijk getal
 Zeven (Nedersaksen), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Zeven (theatergezelschap), een Vlaams theatergezelschap
 het gebruik van een zeef

Zie ook 
 7 (doorverwijspagina)